26. breddegrad kan henvise til:

 26. nordlige breddekreds
 26. sydlige breddekreds